Sestava slovenské hokejové reprezentace, která se umístila ve skupině "C" na 1. místě mistrovství světa v hokeji v roce 1994.

Brankáři 
 Jaromír Dragan
 Eduard Hartmann
 Miroslav Michalek

Obránci 
 Radoslav Hecl
 Stanislav Jasečko
 Juraj Kledrowetz
 Miroslav Marcinko
 Stanislav Medřík
 Ľubomír Sekeráš
 Marián Smerčiak
 Ján Varholík

Útočníci 
 Jozef Daňo
 Oto Haščák
 Branislav Jánoš
 Ľubomír Kolník
 Roman Kontšek
 Pavol Paukovček
 Vlastimil Plavucha
 Dušan Pohorelec
 René Pucher
 Karol Rusznyák
 Ľubomír Rybovič
 Miroslav Šatan

Trenér 
Trenérem tohoto výběru byl Július Šupler

Mistrovství světa v ledním hokeji 1994
Slovenské mužské reprezentační týmy na MS v ledním hokeji